Nagy Alexandra (1944) ipari formatervező
 Nagy Alexandra (1983) színművész
 Nagy Alexandra (1995) labdarúgó